Der Ethiopian Cup ist ein nationaler äthiopischerr Fußballwettbewerb. Der Wettbewerb wird von der Ethiopian Football Federation ausgetragen.

Sieger nach Jahr

Weblinks 
 Ethiopian Cup in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

 
Erstveranstaltung 1945